Osoby o tym nazwisku:
 Julia Belger – niemiecka biegaczka narciarska
 Sarah Belger – amerykańska aktorka, atletka, snowboardzistka i podróżniczka